Helminthoglypta carpenteri är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1861.  Helminthoglypta carpenteri ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
carpenteri